Маризі́-Сен-Мар, Марізі-Сен-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Маризі-Сен-Мар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маризі-Сен-Мар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена